Кружилин — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кружилин, Георгий Никитич — советский физик, сотрудник лаборатории № 2 АН СССР.
 Кружилин, Иван Пантелеевич — российский учёный, Академик Россельхозакадемии (1990), доктор сельскохозяйственных наук (1983), профессор (1984).

Топоним 
 Кружилин — старое название хутора Кружилинский, родины М. А. Шолохова.

См. также 
 Кружилинский